Lotto – loteria organizowana przez Totalizator Sportowy
 Lotto – gra liczbowa organizowana przez Totalizator Sportowy
 Studio Lotto – telewizyjna transmisja
 Fundacja Lotto
 Lotto – polski zespół muzyczny
 Lotto – stacja metra w Mediolanie
 Lotto Sport Italia – włoski producent sprzętu sportowego
 Lotto Team – polska zawodowa grupa kolarska MTB
 Lotto Soudal – belgijska zawodowa grupa kolarska
 Lotto Dôme – hala widowiskowo-sportowa w Belgii
 Izydor Lotto – polski skrzypek
 Lorenzo Lotto – włoski malarz